Ла Соледад, Ранчо има више значења:

 Ла Соледад, Ранчо (Агваскалијентес), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Ла Соледад, Ранчо (Асијентос), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Ла Соледад, Ранчо (Еспањита), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику